Australian Workers Union, sindicat d'Austràlia
 Abeokuta Women's Union, moviment polític històric del regne d'Abeokuta, a Nigèria